Youngblood steht für:
 Youngblood (Elvin-Jones-und-George-Mraz-Album) Album von Elvin Jones und George Mraz (1992)
 Youngblood (Audrey-Horne-Album), Album der norwegischen Rockband Audrey Horne (2013)
 Youngblood Brass Band, Band aus New Orleans, die traditionelle Brass-Musik mit Hip-Hop, Funk und Jazz vereint
 Youngblood (Comic), Comicserie von Rob Liefeld bei Image Comics
 Youngblood, Originaltitel von Bodycheck (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Peter Markle (1986)

Youngblood ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Youngblood (* 1950), deutscher Erzieher
 Harold F. Youngblood (1907–1983), US-amerikanischer Politiker
 Jack Youngblood (* 1950), US-amerikanischer Footballspieler
 Joel Youngblood (* 1951), US-amerikanischer Baseballspieler
 Luke Youngblood (* 1989), britischer Schauspieler
 Mary Youngblood, US-amerikanische Flötistin
 Robert Youngblood (* 1969), US-amerikanisch-englischer Basketballspieler und -trainer
 Rudy Youngblood (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Sydney Youngblood (* 1960), US-amerikanisch-deutscher Sänger
 William Youngblood, US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Jungblut, Begriffsklärung
 The Youngbloods, US-amerikanische Folkrockband
 Wolfenstein: Youngblood, Ego-Shooter-Computerspiel von Bethesda Softworks (2019)